Zugvogel bezeichnet:
 Vogelarten, die am Vogelzug teilnehmen
 Unternehmen Zugvogel, Wetterstation in der Grönlandsee

Vereine:
 Zugvogel – deutscher Fahrtenbund, eine 1953 gegründete Gruppierung der bündischen Jugend
 BRC Zugvogel 1901, ein Radfahrerclub

Produktbezeichnungen:
 eine Segelflugzeug-Baureihe von Scheibe-Flugzeugbau 
 Verkaufsbezeichnung des Zündapp-Motorrades B 170 (1932)

Bootsklassen
 Kielzugvogel, eine Segelbootklasse
 Schwertzugvogel, eine Segelbootklasse

Zugvögel steht für:
 Zugvögel (1947), deutscher Spielfilm von Rolf Meyer 
 Zugvögel … Einmal nach Inari, Film von Peter Lichtefeld
 Die Zugvögel, Alternativtitel des Stegreifspiels Das Narrenfest

Siehe auch:

 Nomaden der Lüfte – Das Geheimnis der Zugvögel, ein Tierfilm